Ходыки — название населённых пунктов в России:

 Ходыки — деревня в Себежском районе Псковской области.
 Ходыки — деревня в Смоленском районе Смоленской области.